Petr Ferdinand Toskánský (: Peter Ferdinand Salvator Karl Ludwig Maria Joseph Leopold Anton Rupert Pius Pancraz von Österreich-Toskana; 12. května 1874, Salcburk – 8. listopadu 1948, Sankt Gilgen) byl rakouský arcivévoda z toskánské linie Habsbursko-Lotrinské dynastie.

Život 
Byl třetím synem posledního toskánského velkovévody Ferdinanda IV. a jeho druhé manželky, parmské princezny Alice. Vyrůstal v početné rodině deseti sourozenců v Salcburku, kam se rodina uchýlila po zrušení velkovévodství. Věnoval se vojenské kariéře. Roku 1908 se stal majitelem 66. pěšího pluku. V roce 1911 byl povýšen do hodnosti generálmajora a roku 1914 dosáhl hodnosti polního podmaršálka. Na začátku 1. světové války velel 25. pěší divizi. V roce 1916 přerušil službu a o rok později byl císařem Karlem I. jmenován generálem pěchoty. V roce 1918 odešel s rodinou do švýcarského exilu, odkud se v roce 1935 do Rakouska vrátil. Žil v St. Gilgenu, nacházejícím se v okrese Salcburk-okolí. Zde byl také pochován.

Manželství a potomci 
V roce 1900 se oženil s sicilskou princeznou Marií Kristinou. Manželům se narodily čtyři děti.
 Gottfried (14. března 1902 – 21. ledna 1984), titulární toskánský velkovévoda, ⚭ 1938 Dorotea Bavorská (25. května 1920 – 5. července 2015)

 Helena (30. října 1903 – 8. září 1924), ⚭ 1923 Filip II. (14. listopadu 1893 – 17. dubna 1975), vévoda württemberský

 Jiří (22. srpna 1905 – 21. března 1952), ⚭ 1936 hraběnka Marie Valérie z Waldburg-Zeilu (28. června 1913 – 14. července 2011), pravnučka císaře Františka Josefa I.

 Rosa (22. září 1906 – 17. září 1983), ⚭ 1928 Filip II. (manžel její zesnulé starší sestry)

Vývod z předků

Odkazy

Literatura 
 
 (přímý link strana 439 a strana 440) R. Egger: Peter Ferdinand, Erzherzog von Österreich. V: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950 (ÖBL). Band 7, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1978, , S. 439 f

Externí odkazy 
 
  Stručný životopis na stránkách The Peerage

Petr Ferdinand Toskánský
Petr Ferdinand
Petr Ferdinand Toskánský
Petr Ferdinand
Petr Ferdinand
Narození v Salcburku
Úmrtí v Salcbursku
Pohřbení v St. Gilgenu
Narození 12. května
Narození v roce 1874
Úmrtí 8. listopadu
Úmrtí v roce 1948
Muži